

Рошель — місто, штат Джорджія
 Рошель — місто, штат Іллінойс